Железного́рск — город областного значения (с 1962 года) на северо-западе Курской области России, административный центр Железногорского района (с 1965 года). В состав административного и муниципального района не входит, образует одноимённый городской округ.

Самый северный город Курской области. Второй по величине город области после Курска. Занимает первое место в Курской области по загрязнению воздуха. Население —  чел. ().

В 2014 году Железногорск был отнесён к категории моногородов.

География 
Расположен на северо-западе Курской области, на западной окраине Среднерусской возвышенности, в 90 км к северо-западу от Курска, на границе с Орловской областью, возле железнодорожной станции Михайловский Рудник на ветке Орёл — Льгов. Через город проходит автомобильная дорога А142. Почти полностью окружён территорией Железногорского района Курской области за исключением северной части, граничащей с Дмитровским районом Орловской области. 

По территории городского округа протекают реки Погарщина, Речица, Рясник и Чернь, относящиеся к бассейну Свапы. На территории городского округа расположено несколько садоводческих товариществ и бывших деревень, утративших статус самостоятельных населённых пунктов.

История 
В 1950 году на территории Михайловского района Курской области было открыто железнорудное месторождение, приуроченное к Курской магнитной аномалии. 3 августа 1957 года Совет министров СССР принял постановление о строительстве в этом месте рудника. Для обслуживания строящегося карьера было начато строительство рабочего посёлка на 10 тысяч жителей. Местом для строительства посёлка было выбрано большое гречишное поле к западу от деревни Черняково. 

Датой основания Железногорска считается 2 октября 1957 года — в этот день началось строительство домов по нынешней Октябрьской улице. Первое время рабочий посёлок носил название Октябрьский. 24 июня 1958 года посёлок Октябрьский был переименован в Железногорск. 

7 сентября 1959 года открылась Железногорская средняя школа, будущая Гимназия №1.

28 сентября 1961 года в черту рабочего посёлка Железногорск была включена деревня Черняково, посёлки Ермолаевский и Черняковские Горки Разветьевского сельсовета. 28 мая 1962 года посёлку был присвоен статус города, на тот момент в нём проживало 16,5 тысяч человек. 12 января 1965 года был образован Железногорский район с центром в городе Железногорск.

К 1970 году в городе проживало более 30 тысяч человек, действовали 5 школ.

В 2008 году к городу были присоединены посёлки Алексеевский, Платоновский, Хуторской, деревни Трубичено и Панино, село Лужки, ранее входившие в состав городского округа Железногорска. В 2015 году данные населённые пункты получили статус микрорайонов города.

В 2017 году население города превысило отметку 100 тысяч человек.

Население

Экономика 

Градообразующее предприятие — ОАО «Михайловский ГОК». Формирует 71 % городского бюджета, где трудится 30 % населения города. Является вторым в России по объёму производства железорудного сырья. В городе насчитывается 20 промышленных предприятий, крупнейшие из которых: «ГОТЭК», ЗАО «ЗЖБИ-3» (производство стройматериалов), ЗАО «Железногорский кирпичный завод».

Образование 
 8 общеобразовательных школ, 2 лицея, 2 гимназии, 1 коррекционная школа
 Железногорский горно-металлургический колледж (бывший техникум)
 Железногорский политехнический колледж (бывшее ПУ № 16)
 Железногорский техникум сервиса и коммерции (бывшее ПУ № 17)
 Железногорское профессиональное училище № 18
 Железногорский художественный техникум
 Железногорский филиал Современной гуманитарной академии
 Железногорский филиал Юго-Западного государственного университета (г. Курск)
 Железногорский филиал Российского Нового Университета (РосНоу)
 МОУДО «Железногорская детская школа искусств»
 МОУДО "Детская музыкально-хоровая школа им Г. Струве".
 Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов»

Культура 
Муниципальное учреждение культуры "Железногорский краеведческий музей", Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Русь" (филиалы - "Дворец Горняков", "Арт", "Забава", "Горница", "Алиса"), МОУДО «Художественная школа народных промыслов «Артель».

Библиотеки 
Согласно данным Централизованной библиотечной системы Железногорска:
 Центральная городская библиотека имени Е. И. Носова
 Детская библиотека-театр «Золотой ключик»
 Детская библиотека «Сказка»
 Библиотека им. К. Д. Воробьёва
 Библиотека семейного чтения
 Библиотека для молодежи
 Библиоцентр
Другие библиотеки:
 Техническая библиотека

Музеи 
 Железногорский краеведческий музей (ул. Ленина, 56)
 Музей Горняцкой Славы
 Музей Природы; МКУДО «Станция юных натуралистов» г. Железногорска (ул. Ленина, 56)
Центр Современного искусства «Цикорий» (улица Рокоссовского)

Памятники 
 Памятник Ленину В. И. (площадь администрации, ул. Ленина, 52, скульптор — Пленкин Б. А., архитектор — Литвяков В. М., 1982 г.)
 Памятник геологам-первопроходцам (площадь КЦ «Русь», скульптор — Иванников В. А., 2007 г.)
 Памятный знак добычи первой руды (площадь ОДКиТ «МГОКа», 1970 г., заменён в 2000 г.)
 Памятник (горельеф) Никитину (на входе в городской парк культуры и отдыха имени Никитина, скульптор — Иванников В. А., 2012 г.)
 Бюст первому директору комбината Митрофанову И. К. (площадь ОДКиТ «МГОКа», 2015 г.)
 Памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС (сквер между 7 и 11 микрорайонами, скульптор — Постников Л. Н., 2016 г.)
 Памятный знак в честь Михайловского партизанского отряда (в городском парке культуры и отдыха имени Никитина, скульптор — Базилевич С. Т., середина 1970-х годов)
 Памятная стела в честь 20-летия г. Железногорска (на въезде в город, скульптор — Заутренников М. М., 1977 г.)
 Бюст Димитрову Г. М. (сквер советско-болгарской дружбы, ул. Димитрова, 1982 г.)
 Стела «Солдатская слава» в сквере Воинской Славы (автор — Васильев В. А., 2005 г.)
 В мае 2010 года, в рамках празднования 65-летия Победы на основании ходатайства городского совета ветеранов, на площади администрации установлена пушка Д-44-85. Это связано с тем, что на месте нынешнего города проходили бои в районе деревень Гавриловка, Клишино, Хлынино, посёлка Холстинка, сёл Волково и Остапово, слободы Михайловка. В Железногорске проживали три Героя Советского Союза: Разинкин С. А., Стрекалов П. С. и Естин И. С., о чём свидетельствуют мемориальные доски, установленные на домах, где проживали вышеназванные Герои: ул. Ленина, д.28; ул. Энтузиастов, д.3/2; ул. Димитрова, д.12.
 Памятник воинам-интернационалистам — «БМП-1» (в сквере воинов-интернационалистов, 2011 г.)
 Указатель г. Железногорска на трассе Москва — Киев (авторы — Суговдзь В. Н., Полухин Н.)
 Памятный знак («Ковш») в честь «МГОКа» на трассе Москва — Киев (поворот на «Рудоуправление») (авторы — Полухин Н., Ворохобин Г., 1980 г.)

Церкви 
 Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших (Дачный пер., 1а, настоятель — протоиерей Алексей Калашников, заложен в 1989 году)
 Свято-Троицкий храм (настоятель — иерей Михаил Юрочко)
 Храм Ксении Петербургской (в Железногорском доме ветеранов, пр. Ветеранов, 10, настоятель — иерей Георгий Алексеенко)
 Приход Воскресенского храма (ул. Мира, 55/5, настоятель — протоиерей Владимир Терехов)
 Храм Воскресения Христова (строящийся)
 Домовой храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы Железногорского епархиального управления (в комплексе «Матис»)
 Храм-часовня в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» (ул. Ленина, д.92/4, настоятель — иерей Сергей Матыщук)
 Храм в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных» (п. Хуторской, СМП, настоятель — иерей Константин Соколов)
 Храм в честь преподобного Сергия Радонежского (пер. Автолюбителей, д.7, строящийся, настоятель — Святослав Чурканов)
 Часовня в честь Святителя Николая (Центральный рынок)
 Церковь ЕХ (ул. Коминтерна д.11, пастор — Михаил Васильевич Дуденков)
 Церковь ЕХБ « Возрождение» (рядом с Железногорским домом ветеранов, пастор — Александр Степанович Хнычёв)
 Церковь совета церквей (ул. Курская 52)

Спорт 
 Стадион «Горняк»
 Стадион «Юность»
 Бассейн «Нептун» (Октябрьская ул., 44)
 Бассейн «Альбатрос»
 Спорткомплекс ОАО «Готэк»
 
 Каток «Юбилейный»
 Физкультурно Оздоровительный Комплекс «Старт»
 Военно-спортивный клуб «БУ-ДО»
Футбольный клуб «Магнит» с 1999 по 2012 годы принимал участие в третьем дивизионе зона «Черноземье» Чемпионата России по футболу. В ноябре 2012 года было объявлено о намерении руководства ОАО «МГОК» денежные средства, ежегодно выделяемые на футбольную команду, направить на другие виды спорта, что связано с низким количеством болельщиков на домашних матчах. Из-за этого ФК «Магнит» отказался от участия в матчах третьего дивизиона.

Медицина 
Медицинское обслуживание осуществляется 2 больницами, роддомом, наркологическим диспансером, 2 поликлиниками общего профиля, 2 детскими поликлиниками, 2 детскими больницами, амбулаторией МГОКа, санаторием «Горняцкий», станцией скорой помощи, станцией переливания крови. 
На момент основания города, когда население было около 20000 человек, действовало 2 больницы. Спустя годы, население выросло до 98000 человек (к 2022году), а больниц так и осталось - две. Железногорск, по праву, причисляют к самому худшему из моногородов в сфере здравоохранения.

СМИ 
Интернет-издания:
 Информационный портал города Железногорск http://zhel.city/ 
Печатные издания:
 Еженедельная газета «Курская руда»
 Телерадиокомпания «СТВ»
 Радио «Железо FM»
 Еженедельная газета «Железногорские новости»
 Еженедельная газета «Эхо недели»
 Еженедельная газета бесплатных объявлений «Делаем Выбор»
 Еженедельная газета «Городская газета»
 Еженедельная газета «Железногорская панорама»
 Еженедельная газета «Железка»

Радио:
 92,8 Юмор FM
 95,8 Love Radio
 96,9 Дорожное радио
 98,6 Радио Дача
 99,0 Железо FМ
 100,2 Европа Плюс
 100,6 Радио 7 на семи холмах
 101,9 Радио Шансон
 102,7 Авторадио
 103,2 Русское радио
 105,2 Радио Курс

Телевидение:
 25 ТВК — цифра DVB-T2 (1мп)
 27 ТВК — цифра DVB-T2 (2мп)
ТНТ / ТРК «Железногорск» Кабельное вещание 
В 2022 году, основное печатное СМИ "Эхо недели" объявило о прекращении выпуска печатной продукции, а именно, еженедельной газеты "Эхо недели".

Города-побратимы 

 Жодино, Белоруссия

Бывшие города-побратимы 
Мариуполь

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 Железногорск в энциклопедии «Мой город»
 Музей «Большой Дуб» рядом с Железногорском, посвящённый памяти жертв фашизма
 
 Образцовый дворец культуры и техники города Железногорска (ОДКиТ «МГОКа»)
 

 
Города, основанные в XX веке
Районные центры Курской области
Городские округа Курской области
Города Курской области